Franco Riccardi ist der Name folgender Personen:

* Franco Riccardi (Fechter) (1905–1968), italienischer Fechter
 Franco Riccardi (Sänger) (auch Franco Ricciardi; * 1921), italienischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Franco Ricciardi